Акт о правительстве Индии  — акт парламента Соединённого Королевства. Он был принят для расширения участия индийцев в управлении Индией. Акт являлся воплощением рекомендаций из доклада государственного секретаря по делам Индии Эдвин Монтегю и вице-короля лорда Челмсфорда. Акт действовал десять лет, с 1919 года по 1929 год.

Акт предусматривал форму двойного управления для крупных провинций: часть дел (сельское хозяйство, руководство местными органами власти, здравоохранение), составляющих так называемый «transferred list», передавалась в ведение кабинета министров, подотчётного Провинциальному совету (который также был расширен), остальные дела (включая оборону, внешние сношения и транспорт), входившие в так называемый «reserved list», оставались под контролем вице-короля.

Был расширен и реформирован Имперский законодательный совет, ставший двухпалатным законодательным органом для всей Индии. Нижнюю палату теперь составляла Законодательная ассамблея из 144 членов, 104 из которых избирались, а 40 — назначались; срок полномочий членов палаты составлял три года. Верхнюю палату составлял Совет государств, из 34 избираемых и 26 назначаемых членов; срок полномочий членов совета составлял пять лет.

Примечания

Ссылки 

Внешняя политика Индии
Британская империя